Miejscowości w USA:
 Nanticoke – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Wicomico
 Nanticoke – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Luzerne
 Nanticoke – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Broome
Gminy w USA:
 Nanticoke (ang. Nanticoke Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Broome